2-й избирательный округ департамента Сомма включает двадцать девять коммун округа Амьен, в том числе часть города Амьен. Общее число избирателей, внесенных в списки для голосования в 2017 г. - 75 505 чел.

До 2012 года 2-й округ включал пять кантонов округа Амьен: Амьен-3 (Нор-Эст), Амьен-5 (Сюд-Эст), Амьен-6 (Сюд), Амьен-7 (Сюд-Уэст) и Бов.

Действующим депутатом Национального собрания по 2-му округу является Барбара Помпили (), (Вперёд, Республика!).

Результаты выборов 
Выборы депутатов Национального собрания 2017 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:

См. также 
 Департамент Сомма
 Депутаты Национального собрания от департамента Сомма

Ссылки 

Избирательные округа Франции